Дивизион 2 1995/1996 годов () — 57-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 20 июля 1995 года и закончился 22 мая 1996 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Лига 2 1995/96 на lfp.fr 
 Лига 2 1995/96 на rsssf.com 

1995/1996
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1995 году
Спорт во Франции в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996